Фильмы о плетёном человеке
 Плетёный человек (фильм, 1973)
 Плетёный человек (фильм, 2006)